AFI’s 100 Years…100 Thrills – lista 100 najbardziej trzymających w napięciu amerykańskich filmów. Została ogłoszona przez Amerykański Instytut Filmowy 12 czerwca 2001 roku na antenie CBS w specjalnym programie prowadzonym przez Harrisona Forda.

Lista

Linki zewnętrzne 
 Lista zwycięzców
 

Listy filmów
Rankingi filmowe